Das Damendoppel der Australian Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Serena und Venus Williams, die aufgrund einer Verletzung bei Serena nicht antreten konnten. Gisela Dulko und Flavia Pennetta setzten sich im Finale gegen Wiktoryja Asaranka und Marija Kirilenko durch und gewannen damit ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2011